Weltmeister im Zweier-Kunstradfahren der Männer

Von 1958 ab wurde das Europakriterium ausgefahren, das 1970 durch die Europameisterschaften ersetzt wurde. Ab 1986 gibt es schließlich auch Weltmeisterschaften im Zweier-Kunstradfahren der Männer. Seit der Weltmeisterschaft 2008 können auch Paare am Wettbewerb teilnehmen. Die Bezeichnung wurde 2er-Kunstradfahren in der offenen Klasse (Mixed) geändert.

Referenzen 
http://www.sport-komplett.de/sport-komplett/sportarten/r/radsport/hst/93.html
http://www.sport-komplett.de/sport-komplett/sportarten/r/radsport/hst/98.html
https://www.hallenrad-wm-2021.de/ergebnisse

!2er-Kunstradfahren der Manner
Kunstradfahren, Weltmeister, Zweier, Manner
Zweier-Kunstradfahren der Manner